Chancel Massa – kongijski piłkarz
 Felipe Massa – brazylijski kierowca wyścigowy
 Geofrey Massa – ugandyjski piłkarz występujący na pozycji napastnika
 James Massa – amerykański duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy Brooklinu
 Mario Massa – włoski pływak
 Massa – miasto we Włoszech, w Toskanii
 Prowincja Massa-Carrara – we Włoszech
 Massa d'Albe – miejscowość i gmina we Włoszech
 Massa e Cozzile – miejscowość i gmina we Włoszech
 Massa Fermana – miejscowość i gmina we Włoszech
 Massa Fiscaglia – miejscowość i gmina we Włoszech
 Massa Lombarda – miejscowość i gmina we Włoszech
 Massa Lubrense – miejscowość i gmina we Włoszech
 Massa Marittima – miejscowość i gmina we Włoszech
 Massa Martana – miejscowość i gmina we Włoszech
 Portret małżonków Isaaka Massa i Beatrix van der Laen – obraz Fransa Halsa
 El Massa – algierski dziennik